Hermann Schroedel ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Schroedel-Siemau (1931–2007), deutscher Verleger

Hermann Schroedel steht für:

 Hermann Schroedel Verlag, deutscher Schulbuchverlag, siehe Schroedel Verlag